Ohm ustalił, że ucho odbiera jako prosty ton tylko taki dźwięk, którego źródłem jest oscylator harmoniczny, wszystkie inne dźwięki odbierane są jako ton podstawowy i dopełniający (akustyczne prawo Ohma - 1843).

Słuch